Rue de l'Hôpital à Colmar ;
 Rue de l'Hôpital à Lyon ;
 Rue de l'Hôpital à Rouen.